Miejscowości w Bułgarii
 Nowo seło – wieś w obwodzie Błagojewgrad
 Nowo seło – wieś w obwodzie Kiustendił
 Nowo seło – wieś w obwodzie Płowdiw
 Nowo seło – wieś w obwodzie sofijskim
 Nowo seło – wieś w obwodzie Ruse
 Nowo seło – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Nowo seło – wieś w obwodzie Widin
 Nowo seło – gmina z siedzibą w ww. wsi
 Nowo seło – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo

Zobacz też 
 Nowo Seło (ujednoznacznienie)